Юрий Астафьев:
 Астафьев, Юрий Григорьевич (1949—1990) — советский актёр театра и кино.
 Астафьев, Юрий Фёдорович (1928—1983) — советский писатель-натуралист, автор книг о морских обитателях.